Charles Kanaina, né le  à Honolulu (Hawaï) où il est mort le , est un prince et homme politique hawaïen, époux de la reine douairière Miriam Kekāuluohi et père du roi Lunalilo. Il est également le neveu du conquérant et prince Kalaimanokaho'owaha dit Kanaina, et le petit-fils du roi d'Owyhee Keaweʻopala et du futur roi d'Hawaï Kamehameha .

Biographie 
Charles Kanaina, né en 1798, est le fils de Eia Kalaiku'ahulu, lui-même second fils de Keaweʻopala, roi d'Owyhee, et de son épouse Kauwa Palila.  

En 1755, son grand-père est assassiné par Kalaniʻōpuʻu qui s'empare du trône d'Owyhee à la place de Kanaina, fils aîné du roi et oncle de Charles. D'abord hostile, Kanaina se rallie finalement au nouveau souverain. Après que le capitaine James Cook eut jeté l'ancre à Kealakekua Bay en janvier 1779, Kalaniopu'u effectua une cérémonie le 26 janvier 1779 en l'honneur du capitaine et de son équipage. Les navires de Cook sont retournés le 11 février sur l'île pour réparer les dégâts que la tempête avait causée aux vaisseaux. Cette fois, les relations ne se sont pas aussi bien passées, résultant à une lutte violente et la mort de Cook, à laquelle participa Kanaina. C'est en hommage à son oncle, que Charles obtient ce nom de Kanaina.  

Selon plusieurs auteurs, Charles Ahlo, Rubellite Kawena Johnson et Jerry Walker, dans l'ouvrage « Les enfants de Kamehameha aujourd'hui » , la mère de Charles Kanaina, Kauwa Palila, est la fille du futur Kamehameha  et de l'une de ses premières maîtresses, Kalolaa-kumukoa. 

Avec d'autres aristocrates, Charles Kanaina fait partie de l'entourage du futur Kamehameha II, avec d'autres compagnons comme Mataio Kekūanāoa et Gideon Peleioholani Laanui. Par la suite, Kanaina devient membre du Conseil privé et de la Chambre des nobles ainsi que l'ami personnel du roi. 

En 1821, sur ordre du roi, il épouse la reine douairière Kekāuluohi, l'ancienne épouse de son grand-père le roi Kamehameha . De cette union naquit un fils en 1835 : William Charles Lunalilo qui monte sur le trône en 1873 après la mort des derniers descendants directs de Kamehameha I.  

Kekāuluohi meurt le 7 juin 1845 à l'âge de 50 ans des suites d'une forte grippe.  

Le 9 janvier 1873, Kanaina assiste au couronnement de son fils Lunalilo dans l'Église de Kawaiaha'o. Ce dernier, de santé fragile, ne règne pas longtemps. Il meurt le 3 février 1874 de la tuberculose à l'âge de 39 ans. Charles Kanaina s'éteint trois ans plus-tard le 13 mars 1877.

Ascendance

Références 

Naissance dans le royaume d'Hawaï
Naissance en mai 1778
Décès en mars 1877
Personnalité hawaïenne du XIXe siècle
Prince du XIXe siècle
Décès à 78 ans
Décès à Honolulu
Naissance à Honolulu